Ортоскоп ( — прямой, правильный и  — смотрю)  — название ряда оптических приборов:
 Ортоскоп — вспомогательное устройство для приобретения навыков ведения огня из огнестрельного оружия.
 Ортоскоп — разновидность поляризационного микроскопа, в котором для наблюдения используются параллельные лучи.

Примечания